Duquesne kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Duquesne (Missouri)
Duquesne (Pennsylvania)

Duquesne (oorlogsschip), een Frans oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog